Ilidža, općina u središnjem dijelu Bosne i Hercegovine.
 Ilidža (Sanski Most, BiH), naselje u općini Sanski Most, BiH
 Ilidža (Budimpešta) (Taban), dio grada Budimpešte